

Mitologia 
 Atalanta – personaggio della mitologia greca

Astronomia 
 Atalanta – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Atalanta – cittadina dello Stato di Santa Catarina, in Brasile
 Atalanta – antica città greca della Bottiaea

Letteratura 
 Atalanta fugiens – opera letteraria sull'alchimia

Musica 
 Atalanta – tragedia di Marco Pacuvio ispirata al personaggio mitologico
 Atalanta – opera musicale di Georg Friedrich Händel ispirata al personaggio mitologico

Sport 
 Atalanta Bergamasca Calcio – squadra di calcio maschile di Bergamo
 Polisportiva Comunale Almennese Atalanta Femminile Associazione Sportiva Dilettantistica – squadra di calcio femminile di Almenno San Salvatore
 Atalanta Mozzanica Calcio Femminile Dilettantistico – squadra di calcio femminile di Mozzanica
 Atalanta – yacht canadese che nel 1881 sfidò gli statunitensi nell'America's Cup

Zoologia 
 Vanessa atalanta – lepidottero appartenente alla famiglia Nymphalidae

Pagine correlate
 Atlanta (disambigua)